Release Me (с англ. «Освободи меня», «Отпусти меня»):

Музыка

Песни 
 «Release Me» — песня Эдди Миллера (1946); в 1967 году возглавила британский хит-парад в исполнении Энгельберта Хампердинка.
 «Release Me» — песня вокального трио Wilson Phillips (1990).
  — песня Агнес (2008)

Альбомы 
 Release Me — сборник Барбры Стрейзанд 2012 года.
 Release Me 2 — сборник Барбры Стрейзанд 2021 года.

Примечания